Пе́терсен () — прізвище данського походження.

Відомі носії:
 Вільгельм Петерсен (; 1890—1957) — німецький композитор.
 Вольфганг Петерсен (; 1941—2022) — німецький режисер, сценарист і продюсер.
 Генріх Петерсен (; 1904—1945) — німецький офіцер, оберфюрер СС.
 Еріх Петерсен (; 1909—1946)— німецький воєначальник, генерал авіації. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Карін Петерсен (; 1945—1982) — французька актриса театру, кіно та телебачення.
 Карл Вільгельм Петерсен (; 1884—1973) — шведський керлінгіст, олімпійський медаліст (1924).
 Клаус Петерсен (; 1917—2014) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Курт Петерсен (;  1948) — американський винахідник і підприємець.
 Майк Петерсен (;  1965) — колишній австралійський футбольний тренер і футболіст, півзахисник.
 Марліс Петерсен (;  1968) — німецька оперна і концертна співачка (колоратурне сопрано).
 Нільс Кнудсен Петерсен (; 1885—1961) — данський гімнаст, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 1912 року.
 Нільс Петерсен (;  1988) — німецький футболіст.
 Сара Петерсен (;  1987) — данська легкоатлетка, олімпійська медалістка (2016).
 Теодор Петерсен (; 1914—1999) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Фредрік Петерсен (;  1983) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст (2012).
 Фріц Петерсен (; 1909—1946) — німецький військовик, обер-вахмістр вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Юліус Петерсен (; 1839—1910) — данський математик.
 Ян Петерсен (;  1946) — норвезький політик, член Консервативної партії.

Див. також 
 Граф Петерсена
 Котушка Петерсена